Кишиневский (Кишинёвский) — еврейская топонимическая фамилия. Известные носители:
 Кишиневский, Александр Анатольевич (род. 1954) — советский и российский футболист, тренер.
 Кишинёвский, Иосиф (Кишиневский, 1905—1963) — деятель румынской коммунистической партии.
 Кишинёвский, Марк Хаимович (1917—1993) — советский химик.
 Кишинёвский, Соломон Яковлевич (Кишиневский, 1862—1942) — русский и советский художник, педагог.